Portugalsko najviše ligaško nogometno natjecanje, SuperLiga, imalo je za pokrovitelja betandwin.com, pa je sukladno tome, i za ovu sezonu nosilo naziv Liga betandwin.com.

Poredak  

ispali iz SuperLige nakon sezone 2004/05.:

plasirali se iz Lige de Honre nakon 2004/05.:

Konačna ljestvica SuperLige 2005/2006.

Ut = odigrano utakmica;  Pob = pobjede;  N = neriješeno odigrane utakmice;  Por = porazi;  Pos = postignuti pogodci;  Pri = primljeni pogodci; RP = razlika pogodaka; Bod = bodovi; P = prvak; I = ispali iz lige 

Liga prvaka: FC Porto, Sporting, Benfica
Kup UEFA: Sporting Braga, Nacional Madeira, Vitória Setúbal
Ispali iz lige: Gil Vicente, Rio Ave, Vitória Guimarães, Penafiel

Tablica s ishodima

Najbolji strijelci 

 Igrač                   Klub              Ut Pog
  1. Meyong            Belenenses        25 17
  2. João Tomás        Braga             29 15
  3. Nuno Gomes        Benfica           29 15
  4. Liedson           Sporting          30 15
  5. André Pinto       Nacional          29 14
  6. Joeano            Académica         28 13
  7. Saganowski        Vit. Guimarães    31 12
  8. Alexandre Goulart Nacional          31 11
  9. Lucho Gonzalez    FC Porto          30 10
 10. Marcel            Académica/Benfica 16 9

2005/06.